Le terme catabase (du grec ancien  / katábasis, « descente, action de descendre ») peut désigner :
 la catabase est en littérature un motif des épopées ;
 une catabase est, dans le rite byzantin des Églises d'Orient une partie des canons.

Voir aussi 
 Descente aux Enfers